Raw Air 2018 – druga edycja turnieju Raw Air, odbywająca się w dniach 9–18 marca 2018 r. na skoczniach w Norwegii w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tytułu bronił Stefan Kraft.

Do klasyfikacji generalnej turnieju zaliczano wyniki wszystkich serii konkursowych i prologów (serii kwalifikacyjnych do zawodów indywidualnych). Łącznie zaplanowano 4 prologi oraz 4 konkursy indywidualne i 2 drużynowe – impreza składała się łącznie z 16 serii. Zasady przeprowadzania konkursów w ramach Raw Air były takie same, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Impreza rozpoczęła się 9 marca 2018 r. kwalifikacjami (prologiem) do pierwszego konkursu indywidualnego w Oslo na skoczni Holmenkollbakken, 10 marca odbył się konkurs drużynowy, a 11 marca konkurs indywidualny. Następnie skoczkowie przenieśli się do Lillehammer, na skocznię Lysgårdsbakken, gdzie w dniach 12–13 marca rozegrano prolog i zawody indywidualne, zaś 14–15 marca rywalizowano w Trondheim na skoczni Granåsen, gdzie również zaplanowano prolog i konkurs indywidualny. Turniej zakończył się na skoczni mamuciej w Vikersund, na której 16 marca rozegrano prolog, dzień później konkurs drużynowy, natomiast ostatniego dnia rywalizacji, 18 marca, zawodnicy wzięli udział w finałowym konkursie indywidualnym.

Triumfatorem drugiej edycji imprezy został Kamil Stoch. Polak w szesnastu skokach zaliczanych do klasyfikacji końcowej, uzyskał notę łączną w wysokości 2590,6 pkt. Drugą i trzecią lokatę zajęli reprezentanci gospodarzy – Robert Johansson (2553,6 pkt) i Andreas Stjernen (2508,3 pkt).

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Raw Air 2018 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Przed turniejem 
Bezpośrednio przed turniejem odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 w Pjongczangu (Korea Południowa). Złote medale w konkursie indywidualnym zdobyli Andreas Wellinger (skocznia normalna) i Kamil Stoch (skocznia duża), srebrne medale odpowiednio Johann André Forfang i Wellinger, a brązowe medale na obu skoczniach zdobył Robert Johansson.

Klasyfikacja Pucharu Świata i Pucharu Narodów przed rozpoczęciem turnieju 
Przed rozpoczęciem Raw Air rozegrano 16 konkursów indywidualnych oraz pięć konkursów drużynowych zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata mężczyzn. Najwięcej zwycięstw w zawodach indywidualnych odniósł lider cyklu Kamil Stoch, który triumfował pięciokrotnie. Trzy konkursy wygrał Richard Freitag, a po jednym konkursie wygrali Junshirō Kobayashi, Jernej Damjan, Andreas Wellinger, Anders Fannemel, Andreas Stjernen, Anže Semenič, Daniel-André Tande i Johann André Forfang. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajmował Stoch z przewagą 127 punktów nad drugim Freitagiem i 195 punktów nad trzecim Wellingerem.

Klasyfikacji Pucharu Świata w lotach narciarskich przewodził Andreas Stjernen, który wygrał jedyny rozegrany wcześniej konkurs w lotach (na skoczni Kulm). Drugie miejsce zajmował Daniel-André Tande, a trzecie Simon Ammann.

W rozegranych przed Raw Air konkursach drużynowych w ramach Pucharu Świata trzy zwycięstwa odnieśli reprezentanci Norwegii, ponadto po razie wygrali Polacy i Niemcy. W klasyfikacji Pucharu Narodów na pierwszym miejscu plasowała się Norwegia, na drugim Niemcy ze stratą 87 punktów, a na trzecim Polacy ze stratą 589 punktów.

Norwegowie zwyciężyli także w rywalizacji drużynowej podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, wyprzedzając zespoły Niemiec i Polski.

Zasady 
Każdy z konkursów indywidualnych w ramach Raw Air poprzedzony został prologiem, rozgrywanym na zasadach analogicznych do serii kwalifikacyjnych w ramach Pucharu Świata (lub Pucharu Świata w lotach w przypadku skoczni w Vikersund). Noty uzyskane w prologach wliczano do klasyfikacji łącznej Raw Air.

Zawody indywidualne i drużynowe zostały przeprowadzane na takich samych zasadach, jak pozostałe konkursy w ramach Pucharu Świata. Podobnie jak w przypadku prologów, punkty zdobyte w poszczególnych seriach konkursowych zaliczano na poczet dorobku poszczególnych zawodników w klasyfikacji końcowej Raw Air. Ponadto – w przeciwieństwie do serii kwalifikacyjnych – za każdy z konkursów przyznawano także punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (zawody indywidualne), Pucharu Świata w lotach i Pucharu Narodów (zawody indywidualne i drużynowe).

Skoki oceniano w taki sam sposób, jak podczas pozostałych zawodów Pucharu Świata. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodnik otrzymywał 60 punktów na skoczni dużej i 120 punktów na obiekcie do lotów; za każdy metr powyżej tej granicy uzyskiwał dodatkowo 1,8 punktu na skoczni dużej i 1,2 punktu na obiekcie mamucim, zaś za każdy metr poniżej odejmowano mu analogiczną liczbę punktów. Styl skoku i lądowania podlegał ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogli przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwóch skrajnych not (najwyższej i najniższej) nie wliczano do noty łącznej zawodnika. Ponadto wpływ na ocenę końcową skoczka miał przelicznik za prędkość i kierunek wiatru oraz za ewentualną zmianę długości najazdu. Jeżeli zawodnik skakał z niższej belki startowej, otrzymywał dodatkowe punkty, jeżeli skakał z wyższej – punkty mu odejmowano. Dodatkowo jeżeli wiatr wiał z przodu skoczni, zawodnik tracił punkty, gdyż dzięki temu zyskiwał lepsze noszenie na nartach, zaś jeżeli wiatr wiał z tyłu skoczni, skoczkowie przysługiwała odpowiednia bonifikata.

Program zawodów 
Opracowano na podstawie materiałów źródłowych:

Jury 
Dyrektorem zawodów w ramach Raw Air był jednocześnie dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer, a jego asystentem – Borek Sedlák.

Opracowano na podstawie materiałów źródłowych.

Podsumowanie

Wyniki (konkursy i prologi) 
Źródło: Międzynarodowa Federacja Narciarska

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata i Pucharu Narodów po turnieju 
Najwięcej punktów Pucharu Świata – 280 – zdobył w trakcie Raw Air 2018 jego triumfator, Kamil Stoch, który dzięki temu zapewnił sobie drugi w karierze triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugie miejsce utrzymał Richard Freitag. Na trzecią pozycję awansował Daniel-André Tande, który wyprzedził Andreasa Wellingera. Liczba zawodników klasyfikowanych zwiększyła się z 65 do 69.

Liderem klasyfikacji Pucharu Świata w lotach narciarskich nadal był Andreas Stjernen. Na drugie miejsce dzięki zwycięstwu w konkursie w Vikersund awansował Robert Johansson, a na trzecim miejscu znajdował się kolejny Norweg Daniel-André Tande. Liczba zawodników sklasyfikowanych w Pucharze Świata w lotach wzrosła z 30 do 39.

Prowadzenie w Pucharze Narodów utrzymała reprezentacja Norwegii, która zwyciężyła w obu rozgrywanych w ramach Raw Air konkursach drużynowych. Powiększyła ona swoją przewagę nad drugą w klasyfikacji reprezentacją Niemiec z 87 pkt. do 890 pkt. Trzecie miejsce nadal zajmowała reprezentacja Polski, która zmniejszyła stratę do Niemców z 502 pkt. do 169 pkt.

Uwagi

Przypisy 

2018
Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
2018 w Norwegii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oslo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
Puchar Świata w skokach narciarskich w Trondheim
Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund